Эрминио Коста (, , Италия — , Чеви Чейз, штат Мэриленд, США) — видный нейробиолог, стоявший у истоков исследования роли серотонина в мозге, влияния бензодиазепиновых анксиолитиков на ГАМКергическую нейрональную активность, изменений ГАМКергической системы при шизофрении и биполярном расстройстве. 

Карьера Эрминио Коста в нейробиологии длилась более 60 лет, за это время он стал автором и соавтором более тысячи статей. Коста с соратниками исследовали возможные эпигенетические механизмы шизофрении, связанные с обнаруживаемым посмертно снижением экспрессии рилина и GAD67 в мозге пациентов.

Книги 
 Advances in Biochemical Psychopharmacology (1969)
 Biochemistry and Pharmacology of the Basal Ganglia (1966)
 Biochemistry of Simple Neuronal Models (1970)
 Neurosteroids and Brain Function (1991)
 The Endorphins — Vol. 18  (1985)
 
 "An Early Attempt to Foster Neuroscience Globalization: An Autobiography" (Good Life Press, 2003); автобиография

Примечания

Ссылки 
 Erminio Costa, M.D. — страница на сайте Университета Иллинойс в Чикаго.
 Researcher Profile — Erminio Costa — страница исследователя на форуме исследования шизофрении
 Obituary—Erminio Costa, M.D. (1924-2009), University of Illinois at Chicago — некролог на портале Schizophrenia Research Forum

Нейробиологи США
Члены Национальной академии наук США
Иммигрировавшие в США из Италии